Brick Schoolhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brick Schoolhouse (Sharon, New Hampshire), NRHP-ID 02000957
 Brick Schoolhouse (Providence, Rhode Island), NRHP-ID 72000038